Označení Císařský dub bývá používáno pro následující památné stromy:
 Císařský dub (Broumov) – v klášterní zahradě vysazený roku 1854 k příležitosti svatby císaře Franze Josefa I. a Alžběty Bavorské, okres Náchod
 Císařský dub (Pohansko) – dub zaniklý 28. března 1895, Přední pohanská louka, okres Břeclav
 Císařský dub (Újezd) – na návsi u pomníku ve vsi Újezd, okres Šumperk
 Císařský dub (Žehušice) – v Žehušické oboře, okres Kutná Hora